Соревнования среди мужчин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Кортина-д’Ампеццо, Италия. Старт соревнований в скоростном спуске у мужчин был назначен на 11:00 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 42 горнолыжника из 17 государств.

Действующим чемпионом мира в скоростном спуске являлся норвежец Хьетиль Янсруд, который занял на этот раз восьмое место.

Винцент Крихмайр, который стартовал под первым номером, после победы в супергиганте выиграл и скоростной спуск. На этапах Кубка мира в этой дисциплине он побеждал всего дважды, последний раз в январе 2019 года. Таким образом, Крихмайр стал призёром в обеих скоростных дисциплинах на двух чемпионатах мира подряд (2019 и 2021). Австрийцы выиграли скоростной спуск на чемпионате мира впервые с 2003 года. 31-летний Андреас Зандер, который стартовал вторым, проиграл Крихмайру всего 0,01 сек и завоевал серебро. В Кубке мира Зандер никогда не поднимался выше пятого места, а на чемпионатах мира — выше седьмого. Немцы завоевали медаль в скоростном спуске впервые с 2001 года. Стартовавший третьим Доминик Парис, который выиграл последний перед чемпионатом мира скоростной спуск на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене, занял в итоге четвёртое место, проиграв чемпиону 0,65 сек. Третьим же стал 34-летний Беат Фойц, который был чемпионом мира в этой дисциплине в 2017 году. Фойц на опускается ниже четвёртого места в скоростном спуске на четвёртом чемпионате мира подряд (2015—2021).

Трасса 
Скоростной спуск
 Старт — 2400 м;
 Финиш — 1560 м;
 Перепад высот — 840 м;
 Длина трассы — 2610 м.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол

Скоростной спуск